René Graffin (1858-1941) est un orientaliste et prélat français.
René Graffin (1899-1967) est un missionnaire et prélat français, neveu du précédent.